Glaser se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philippe Glaser
 Wolfgang Glaser